KLF kan henvise til flere opslag:

 KLF, Kirke & Medier – tidligere Kristeligt Lytter- og Fjernseerforbund
 The KLF – engelsk musikgruppe